Passalacqua ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Passalacqua (1797–1865), italienischer Unternehmer
 Pino Passalacqua (1936–2003), italienischer Regisseur